Граф де Лодоса — испанский дворянский титул. Он был создан 25 апреля 1605 года королем Испании Филиппом III для Хуана Уртадо де Мендосы и Наварры, 5-го сеньора де Лодоса и кавалера Ордена Калатравы.

Графский титул был восстановлен в 1899 году королем Испании Альфонсо XIII для внука 12-го графа де Лодоса, Висенте Пио Руиса де Араны и Осорио де Москосо (1864—1946), 12-го маркиза де Кастромонте и 21-го графа де Прьего, который также стал 13-м графом де Лодоса.

Название графского титула происходит от названия муниципалитета Лодоса, провинция Наварра, автономное сообщество Наварра (Испания).

Графы де Лодоса

История графов де Лодоса 
 Хуан Уртадо де Мендоса и Наварра (? — ?), 1-й граф де Лодоса. Ему наследовала его дочь:
 Мария де Наварра и Мендоса (? — ?), 2-я графиня де Лодоса.
 Супруга — Хуан Уртадо де Мендоса и Арельяно, 8-й сеньор де Морон. Ей наследовал:
 Хуан Уртадо де Мендоса и Наварра (? — ?),3-й граф де Лодоса, , сеньор де Морон (Альмасан).
 Супруга — Мария де Венегас Эспинола и Берегес. Ему наследовал:
 Хуан Матео де Мендоса и Венегас (? — ?), 4-й граф де Лодоса, граф де Кастильново, сеньор де Морон.
 Супруга — Петронилла Монтес. Ему наследовал:
 Франсиско Антонио де Мендоса и Венегас (? — ?), 5-й граф де Лодоса, граф де Кастильново.
 Луис де Москосо Осорио Мессия де Гусман Мендоса и Рохас (1657—1705), 6-й граф де Лодоса, 8-й граф де Альтамира, 6-й маркиз де Альмасан, 10-й граф де Монтеагудо-де-Мендоса, 7-й маркиз де Поса, посол Испании в Риме.
 Супруга — Марианна де Бенавидес Понсе де Леон, дочь Луиса де Бенавидеса и Каррильо де Толедо, маркиза де Фромиста, маркиза де Карасена, графа де Пинто, и Каталины Понсе де Леон и Арагон, дочери Родриго Понсе де Леона, 4-го герцога де Аркос.
 Супруга — Анхела Фольк де Арагон, дочь Раймундо Фольк де Кардоны и Арагона, 7-го герцога де Кардоны, 6-го герцога де Сегорбе, 5-го маркиза де Комарес, 7-го маркиза де Пальярс, 37-го графа де Ампурьяс, 12-го графа де Прадес, виконта де Вильямур и барона де Энтенса. Ему наследовал его сын от второго брака:
 Антонио Гаспар де Москосо Осорио де Арагон (? — 1725), 7-й граф де Лодоса, 9-й граф де Альтамира, 7-й маркиз де Альмасан, 11-й граф де Монтеагудо-де-Мендоса, 7-й маркиз де Поса, 3-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 5-й герцог Санлукар-ла-Майор, 4-й маркиз де Леганес, 6-й граф де Арзаркольяр.
 Супруга — Анна Николаса де Гусман и Кордова Осорио Давила, 14-я маркиза де Асторга, 7-я маркиза де Велада, 5-я маркиза де Сан-Роман, 6-я маркиза де Вильяманрике, 13-я маркиза де Аямонте, 14-я графиня де Трастамара, 6-я графиня де Сальтес, 15-я графиня де Ньева и 12-я графиня де Санта-Марта-де-Ортигейра, дочь Мельчора де Гусмана, 13-го маркиза де Асторга, 6-го маркиза де Велада, 4-го маркиза де Сан-Роман, 5-го маркиза де Вильяманрике, 8-го маркиза де Аямонте, 13-го графа де Трастамара, графа де Санта-Марта-де-Ортигейра и графа де Вильялобос, и Марианны де Кордовы, дочери Луиса Игнасио Фернандеса де Кордовы и Агилара, 6-го маркиза де Прьего и 6-го герцога де Ферия. Ему наследовал их сын:
 Вентура Осорио де Москосо и Гусман Давила и Арагон (1707—1746), 8-й граф де Лодоса, 10-й граф де Альтамира, 6-й герцог Санлукар-ла-Майор, 6-й герцог Медина-де-лас-Торрес, 14-й маркиз де Асторга, 8-й маркиз де Альмасан, 9-й маркиз де Поса, 4-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 5-й маркиз де Майрена, 10-й маркиз де Аямонте, 7-й маркиз де Сан-Роман, 7-й маркиз де Вильяманрике, 4-й маркиз де Монастерио, 5-й маркиз де Леганес, 8-й маркиз де Велада, 13-й граф де Монтеагудо-де-Мендоса, 8-й граф де Арзаркольяр, 14-й граф Трастамара, 8-й граф де Сальтес, 16-й граф де Ньева и 15-й граф де Санта-Марта-де-Ортигейра.
 Супруга — Супруга — Буэнавентура Франсиска Фернандес де Кордова Фольк де Кардона Рекесенс и де Арагон (1712—1768), 11-я герцогиня де Сесса, 11-я герцогиня де Терранова, 11-я герцогиня де Сантанджело, 10-я герцогиня де Андриа, 9-я герцогиня де Баэна, 15-я графиня де Кабра, 16-я графиня де Паламос, 10-я графиня де Оливето, 16-я графиня де Тривенто, 25-я баронесса де Бельпуч, 10-я баронесса де Калонже, баронесса де Линьола и 15-я виконтесса де Иснахар. Ему наследовал их сын:
 Вентура Осорио де Москосо и Фернандес де Кордова (1731—1776), 9-й граф де Лодоса, 11-й граф де Альтамира, 7-й герцог Санлукар-ла-Майор, 5-й герцог Атриско, 7-й герцог Медина-де-лас-Торрес, 12-й герцог Сесса, 9-й герцог Баэна, 10-й герцог де Сома, 15-й маркиз де Асторга, 9-й маркиз де Альмасан, 10-й маркиз де Поса, 5-й маркиза де Мората-де-ла-Вега, 6-й маркиз де Майрена, 13-й маркиз де Аямонте, 7-й маркиз де Сан-Роман, 8-й маркиз де Вильяманрике, 5-й маркиз де Монастерио, 6-й маркиз де Леганес, 9-й маркиз де Велада, 14-й граф де Монтеагудо-де-Мендоса, 9-й граф де Арзаркольяр, 15-й граф де Трастамара, 8-й граф де Сальтес, 17-й граф де Ньева, 16-й граф де Санта-Марта-де-Ортигейра, 16-й граф де Кабра, 17-й граф де Паламос, 11-й граф ди Оливето, 17-й граф ди Авеллино. 17-й граф ди Тривенто, 16-й виконт де Иснахар, 26-й барон де Бельпуч, 11-й барон де Калонже и барон де Линьола.
 Супруга — Мария де ла Консепсьон де Гусман и Фернандес де Кордова (1730—1776), дочь Хосе де Гусмана и Гевары, 6-го маркиза де Монтеалегре, 6-го маркиза де Кинтан-дель-Марко, графа де Кастронуэво, графа де лос Аркос, 12-го графа де Оньяте, графа де Вильямедьяна, маркиза де Кампо-Реаль, маркиза де Гевары, и Марии Феличе Фернандес де Кордовы и Спинолы, дочери Николаса Марии Фернандеса де Кордовы и Фигероа, 10-го герцога де Мединасели и 9-го маркиза де Прьего. Ему наследовал их сын:
  (1756—1816), 10-й граф де Лодоса, 12-й граф де Альтамира, 8-й герцог Санлукар-ла-Майор, 6-й герцог Атриско, 8-й герцог Медина-де-лас-Торрес, 14-й герцог Сесса, 11-й герцог Баэна, 12-й герцог де Сома, 15-й герцог Македа, 16-й маркиз де Асторга, 10-й маркиз де Альмасан, 11-й маркиз де Поса, 6-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 7-й маркиз де Майрена, 14-й маркиз де Аямонте, 8-й маркиз де Сан-Роман, 9-й маркиз де Вильяманрике, 6-й маркиз де Монастерио, 7-й маркиз де Леганес, 16-й маркиз де Эльче и 10-й маркиз де Велада, 15-й граф де Монтеагудо-де-Мендоса, 10-й граф де Арзаркольяр, 17-й граф Трастамара, 9-й граф де Сальтес, 18-й граф де Ньева, 17-й граф де Санта-Марта-де-Ортигейра, 17-й граф Кабра, 18-й граф де Паламос, 17-й граф де Вильялобос, 17-й виконт де Иснахар и 27-й барон де Бельпуч.
 Супруга — Мария Игнасия Альварес де Толедо и Гонзага Караччоло (1757—1795), дочь Антонио Марии Хосе Альвареса де Толедо и Переса де Гусмана, 10-го маркиза де Вильяфранка и де лос Велес, и Марии Антонии Доротеи Синфоросы Гонзага и Караччоло.
 Супруга — Мария Магдалена Фернандес де Кордова и Понсе де Леон (1780—1830), дочь Хоакина Фернандеса де Кордовы, 3-го маркиза де ла Пуэбла-де-лос-Инфантес, и Бригиды Магдалены Понсе де Леон и Давилы. Ему наследовал его сын от первого брака:
  (1777—1837), 11-й граф де Лодоса, 13-й граф де Альтамира, 7-й герцог де Атриско, 10-й герцог де Санлукар-ла-Майор, 9-й герцог Медина-де-лас-Торрес, 15-й герцог Сесса, 13-й герцог де Сома, 16-й герцог де Македа, 12-й герцог Баэна, 17-й маркиз де Асторга, 8-й маркиз де Леганес, 15-й маркиз де Аямонте, 11-й маркиз де Велада, 10-й маркиз де Вильяманрике, 12-й маркиз де Поса, 7-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 7-й маркиз де Монастерио, 8-й маркиз де Майрена, 17-й маркиз де Эльче, 9-й маркиз де Сан-Роман, 11-й маркиз де Альмасан, 18-й граф Кабра, 19-й граф де Паламос, 18-й граф де Вильялобос, 10-й граф де Сальтес, 16-й виконт де Иснахар.
 Супруга — Мария дель Кармен Понсе де Леон и Карвахаль (1780—1813), 9-я маркиза де Кастромонте, 5-я герцогиня де Монтемар, 9-я графиня де Гарсиэс, дочь Антонио Марии Понс де Леона Давилы и Каррильо де Альборноса, 4-го герцога де Монтемар, 8-го маркиза де Кастромонте, 5-го графа де Валермосо, 4-го графа де Гарсиэс, и Марии дель Буэн Консехо Карвахаль и Гонзага, дочери Мануэля Бернардино де Карвахаля и Суньиги, 6-го герцога де Абрантес, 5-го герцога де Линарес. Ему наследовал их сын:
  (1801—1864), 12-й граф де Лодоса, 14-й граф де Альтамира, 8-й герцог Атриско, 11-й герцог Санлукар-ла-Майор, 10-й герцог Медина-де-лас-Торрес, 16-й герцог Сесса, 14-й герцог Сома, 13-й герцог Баэна, 17-й герцог Македа, 6-й герцог Монтемар, 18-й маркиз де Асторга, 9-й маркиз де Леганес, 12-й маркиз де Велада, 9-й маркиз де Кастромонте, 16-й маркиз де Аямонте, 11-й маркиз де Вильяманрике, 10-й маркиз де Сан-Роман, 12-й маркиз де Альмасан, 13-й маркиз де Поса, 8-й маркиз де Мората-де-ла-Вега, 9-й маркиз де Майрена, 18-й маркиз де Эльче, 8-й маркиз де Монастерио, 12-й маркиз де Монтемайор, 10-й маркиз дель Агила, 20-й граф де Паламос, 11-й граф де Арзаркольяр, 19-й граф де Вильялобос, 19-й граф де Ньева, 11-й граф де Сальтес, 10-й граф де Гарсиэс, 6-й граф де Валермосо, граф де Кантильяна, 16-й граф де Монтеагудо-де-Мендоса, 19-й граф Кабра, граф Трастамара, граф де Санта-Марта-де-Ортигейра, 17-й виконт де Иснахар, барон де Бельпуч, граф ди Оливето.
 Супруга — Мария Луиза де Карвахаль и де Керальт (1804—1843), дочь Хосе Мигеля де Карвахаля Варгаса и Манрике де Лара, 2-го герцога де Сан-Карлос, 6-го графа де Кастильехо, 9-го графа дель Пуэрто, и Марии Эулалии де Керальт и Сильвы, дочери Хуаны Баутисты де Керальта, де Сильвы и де Пиноса, 7-го маркиза де Санта-Колома, и Марии Луизы де Сильвы, 7-й маркизы де Грамоса и 15-й графини де Сифуэнтес. Ему наследовал их сын:
 Хосе Мария Осорио де Москосо и Карвахаль (1828—1881), 13-й граф де Лодоса, 15-й граф де Альтамира, 16-й герцог Сесса, 18-й герцог Македа, 6-й герцог Монтемар, 20-й маркиз де Асторга, 11-й маркиз де Сан-Роман, 9-й маркиз дель Агила, 20-й граф Трастамара.
 Супруга — инфанта Луиза Тереза Мария де Бурбон и Бурбон-Сицилийская (1824—1900), дочь инфанта Франсиско де Паулы де Бурбона и Луизы Карлоты Бурбон-Сицилийской.

Восстановление креации в 1899 году:

 Висенте Пио Руис де Арана и Осорио де Москосо (1864—1946), 14-й граф де Лодоса (внук 12-го графа де Лодоса), 12-й маркиз де Кастромонте, 21-й граф де Прьего. Сын Хосе Марии Руиса де Араны и Сааведры (1826—1891), герцога де Кастель-Сангро, и Марии Розалии Осорио де Москосо и Карвахаль (1840—1918), 14-й герцогини де Баэна.
 Супруга — Елена де Фонтагуд и Агилера, сын Хосе де Фонтагуда и Гагольо и Матильды де Агилеры и Гамбоа. В 1935 году ему наследовала их дочь:
 Мария Тереза Руис де Арана и Фонтагуд Осорио де Москосо и Агилера (1895 — ?), 15-я графиня де Лодоса. Не оставила потомства. Ей наследовала:
 Мария дель Перпетуо Сокорро Осорио де Москосо и Рейносо (30 июня 1899 — 20 октября 1980), 16-я графиня де Лодоса, 20-я маркиза де Асторга, 19-я герцогиня де Сесса, 21-я герцогиня де Македа, 24-я графиня де Прьего, 3-я герцогиня де Сантанджело. Дочь Франсиско де Асиса Осорио де Москосо и Иордана де Уррьеса (1874—1952), 19-го маркиза де Асторга, и Марии Долорес де Рейносо и Керальт (1880—1905).
 Супруг — Леопольдо Барон и Торрес (1890—1952), кавалер Ордена Калатравы. Ей наследовала их дочь:
 Мария де лос Долорес Барон и Осорио де Москосо (11 ноября 1917 — 31 октября 1989), 17-я графиня де Лодоса (с 1967 года), 21-я герцогиня де Македа, 14-я маркиза дель Агила, маркиза де Монтемайор, графиня де Валермосо, графиня де Монтеагудо-де-Мендоса, баронесса де Линьола.
 Супруг — Бальтасар де Казанова-Карденас и Феррер. Ей наследовал в 1973 году их сын:
 Луис Мария Гонзага де Казанова Карденас и Барон (род. 24 апреля 1950), 18-й граф де Лодоса, «22-й герцог Македа», 5-й герцог Сантанджело, 11-й маркиз де Эльче, граф де Валермосо, граф де Монтеагудо-де-Мендоса, «барон де Линьола». В 2005 году он были лишен титулов герцога де Македа и барона де Линьола в пользу своей сестры.
 Супруга — эрцгерцогиня Моника де Габсбурго-Лорена (род. 1954), вторая дочь эрцгерцога Отто фон Габсбурга (1912—2011) и принцессы Регины Саксен-Мейнингенской (1925—2010).

См. также 
 Маркиз де Аямонте
 Маркиз де Вильяманрике
 Маркиз де Кастромонте
 Маркиз де Велада
 Герцог Сесса
 Герцог Македа
 Герцог де Сома
 Герцог Баэна
 Виконт де Иснахар
 Граф Кабра
 Граф Трастамара
 Герцог Атриско
 Герцог Санлукар-ла-Майор
 Герцог Медина-де-лас-Торрес

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto «Salazar y Castro», C.S.I.C.

Графы Испании